Nokia 8600 Luna — имиджевый мобильный телефон компании Nokia.

Похожие модели 
 Nokia 8800 Sirocco
 Nokia 8800 Sirocco Gold
 Nokia 8801
 LG KE800

Ссылки 
 Описание на сайте Nokia Europe
 Обзор на Mobile review
 Обзор на ТехноПортале
 Обзор на сайте Smape.com
 Описание Nokia 8600 Luna
8600 Luna